Porto di Sant'Erasmo – porto di Palermo
 Porto di Sant'Erasmo – antico porto di Sant'Erasmo, nella Laguna Veneta